Элиас Бузайен (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Дегерфорс».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в «Вибю», откуда перешёл в «Кристианстад». Взрослую карьеру начал в «Вибю» в шестом шведском дивизионе в 2016 году, проведя за клуб 16 матчей, в которых смог отличиться шесть раз. Затем провёл четыре сезона в «Брумёлле», выступая в третьем и втором дивизионах. В составе клуба дебютировал в кубке страны. В матче первого раунда против «Лунда» он вышел в стартовом составе и в конце первого тайма отметился жёлтой карточкой. Затем вернулся в «Кристианстад». В январе 2022 года перешёл в «Лунд». В его составе провёл 13 матчей и забил один мяч.

27 июня 2022 года перешёл в «Дегерфорс», подписав с клубом контракт, рассчитанный на два с половиной года. 23 июля дебютировал за команду в чемпионате Швеции в игре с «Мьельбю», появившись на поле в середине второго тайма вместо Антона Краля.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Дегерфорса»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Вибю»
Игроки ФК «Брумёлла»
Игроки ФК «Кристианстад»
Игроки ФК «Лундс»
Игроки ФК «Дегерфорс»